Bill McDonald est un nom pouvant désigner:

 (1916-1994), journaliste australien
 (né en 1967), journaliste australien
, journaliste américain

Voir aussi

McDonald, Bill